Святопо́лк — имя нескольких правителей Померании:
 Святополк I — князь в 1109—1113
 Святополк II Померанский — князь Померелии с 1216/1220 до 1266
 Святополк — правитель Славно и Слупска ок. 1175